Mátyás Ferenc
 Mátyás Ferenc (1911–1991) költő, író
 Mátyás Ferenc (?) Junior Prima díjas agykutató
hasonló nevűek
 Mátyás B. Ferenc (1943–) író